INR son unas siglas que pueden designar:

Impuesto negativo sobre la renta;
Indian National Rupee, código ISO 4217 de la rupia india, moneda de la India;
Institut national de radiodiffusion, predecesor de la RTBF;
International normalized ratio, una prueba de laboratorio para evaluar la coagulación sanguínea;
Instituto Nacional de Rehabilitación, un hospital en la Ciudad de México;
 Código FAA del aeropuerto McKinley National Park Airport en Alaska, Estados Unidos.